Tlatzala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlatzala, Veracruz, ort, Soledad Atzompa, 
 Tlatzala, Mexico City, stadsdel, Xochimilco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar